Lodewijk VII van Frankrijk (1120-1180), koning van Frankrijk (1137-1180)
 Lodewijk VII van Beieren (1365-1443)
 Lodewijk VII van Hessen-Darmstadt (1658-1678), landgraaf van Hessen-Darmstadt (1678-1678)